Susanna Gonzaga (1447-1481), figlia di Ludovico III Gonzaga, marchese di Mantova
 Susanna Gonzaga (1485-1556), figlia di Gianfrancesco Gonzaga, conte di Sabbioneta. Sposò Pietro II Cardona, conte di Collesano.